Gijsbrecht I van Nijenrode (12?? - 1322) was de 2e heer van Nijenrode.
 Gijsbrecht II van Nijenrode (1331 - 1396) was de 4e heer van Nijenrode.